Мещеринов — русская фамилия. Известные носители:

 Мещеринов, Владимир Петрович (1847—1919) — симбирский земский деятель, член Государственного совета.
 Мещеринов, Григорий Васильевич
 Мещеринов, Иван Алексеевич
 Пётр (Мещеринов) (в миру — Валенти́н Андре́евич Меще́ринов; р. 1966) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен; катехизатор, миссионер, духовный писатель и публицист.